Христианство является самой крупной мировой религией по числу верующих. В 2010 году в мире насчитывалось 2,18 — 2,29 млрд христиан; христиане составляли 32 — 33,2 % мирового населения.

Христиане составляют большинство населения (более 50 процентов) в 158 странах и территориях мира (из 232). Кроме этого, ещё в пяти государствах (Кот-д’Ивуаре, Того, Чехии, Южной Корее и Эстонии) доля христиан не превышает 50 %, однако христианство в них является крупнейшей религией.

Государственный статус 

Христианство или одна из его форм является государственной (официальной) религией в 11 странах мира: Армении (Армянская апостольская церковь), Ватикане (Католическая церковь), Великобритании (Церковь Англии является государственной в Англии и Церковь Шотландии — в Шотландии), Дании (Церковь датского народа), Доминиканской республике (Католическая церковь),
Исландии (Церковь Исландии), Коста-Рике (Римско-католическая церковь), Лихтенштейне (Католическая церковь), Мальте (Католическая церковь), Монако (Католическая церковь), Тувалу (Конгрегациональная христианская церковь Тувалу). Кроме этого, конституция Замбии провозглашает страну «христианской нацией». В некоторых других странах за различными христианскими церквами закреплены ряд привилегий, однако данные церкви не называются «государственными».

Христианство по странам 
Данные таблицы взяты из исследования Pew Research Center и приведены на 2010 год.

Крупнейшие христианские страны 
Почти половина всех христиан проживает в 10 странах (Pew Research Center, 2010 год):

В вышеприведённых данных Pew Research Center обращает на себя внимание весьма осторожная оценка численности китайских христиан (67 млн) и индийский христиан (31,85 млн, Индия в список не попала).

Ещё в 2001 году издание «Операция мир» британского стратега-миссиолога Патрика Джонстауна насчитала в Китае 91,5 млн христиан. В 2007 году, согласно Всемирной христианской базе данных, в Китае было уже 111 млн последователей Христа. Наконец, в 2010 году, по данным «Энциклопедии религий» Дж. Г. Мелтона, в Китае было 115 млн христиан. С учётом последних данных, Китай входит в тройку крупнейших христианских стран (по численности христиан уступая лишь США и Бразилии).

Численность христиан в Индии также является дискуссионной. Ряд изданий включают Индию в список 10 крупнейших по числу христиан стран (вместо Эфиопии). При этом, численность христиан в этой стране оценивается в 57 млн, 58 млн и даже в 71 млн верующих (данные на 2010 год).

Удельный вес христиан 

В списке из 232 стран и территорий мира христиане составляют большинство в 158 странах.

Примечания

См. также 

 Численность христиан
 Католицизм по странам
 Православие по странам
 Протестантизм по странам

Христианство